Abia se poate referi la:
 Abia - rege al Iudeei;
 Abia - doica lui Hyllus, fiul lui Heracle;
 Statul Abia - în sudestul Nigeriei;
 Abia de las Torres - localitate situată în Castilia și León;
 vechiul nume al orașului Avia din Grecia.
 una dintre cele șapte cetăți făgăduite lui Ahile de către Agamemnon.

Note